

23-й личный чемпионат Латвии (4-й Кубок Латгалии) 
 16 августа, 1998
  Даугавпилс, стадион «Локомотив»

Примечания 

1998